Тарутинский сельсовет

Калужская область 

 Тарутинский сельсовет Жуковского района (упразднён в 2010 году)

Красноярский край 

 Тарутинский сельсовет Ачинского района

Челябинская область 

 Тарутинский сельсовет Чесменского района